Annenstraße steht für folgende Straßen:
 Annenstraße (Berlin), Straße in Berlin
 Annenstraße (Brandenburg an der Havel), Straße in Brandenburg an der Havel
 Annenstraße (Chemnitz), Straße in Chemnitz
 Annenstraße (Dresden), Straße in Dresden
 Annenstraße (Graz), Straße in Graz
 Annenstraße (Hamburg), Straße in Hamburg
 Annenstraße (Hildesheim), Straße in Hildesheim
 Annenstraße (Kiel), Straße in Kiel
 Annenstraße (Leipzig), Straße in Leipzig
 Annenstraße (Plauen), Straße in Plauen
 Annenstraße (Volkmarsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Volkmarsdorf
 Annenstraße (Witten), siehe Liste der Baudenkmäler in Witten
 Annenstraße (Wuppertal), Straße in Wuppertal

Siehe auch:

 Große Annenstraße, Straße in Bremen
 St.-Annen-Straße, Straße in Lübeck